FMCS steht als Abkürzung für:

 Federal Mediation and Conciliation Service, Behörde in den Vereinigten Staaten 
 Flight Management Computer System, Computersystem
 Foreign Military Construction Sales, siehe Foreign Military Sales

Abkürzung